Велилья-де-лос-Ахос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альмасан. Занимает площадь 19,68 км². Население 34 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории